Bilquis est la Reine de Saba.
 La Bégum Bilqis Makani est une impératrice hindoue (? - 1619).